Свобода (газета в США) — українська емігрантська газета в США; найстарша у світі україномовна газета, що виходить безперервно (від 1893 року)
 Свобода (газета УНДО) — друкований орган УНДО, 1897—1939.
 Свобода (газета на Тернопільщині) — обласна газета в Тернопільській області (від 1990 року)
 Свобода (газета Олега Ляшка) (ЗАТ «Редакція газети „Політика“») — назва газети, яку Олег Ляшко видавав у 2000–2006 роках, після закриття його газети «Політика» (1996–1999)
 Свобода (газета партії «Свобода»), або Всеукраїнське об'єднання Свобода — газета , яку з 2005 року видає Всеукраїнське об'єднання «Свобода», реєстраційне свідоцтво серія КВ № 9750 від 8 квітня 2005 року

Див. також 
 Свобода (значення)

Примітки